Svjetska liga u vaterpolu 2015. 14. je izdanje ovog natjecanja. Završni turnir održan je od 23. do 28. lipnja 2015. u Bergamu. Naslov je sa svim pobjedama obranila Srbija. To joj je treći uzastopni, a ukupno sedmi naslov pobjednika Svjetske lige. Brazil pod vodstvom Ratka Rudića osvojio je svoje prvo odličje u povijesti svih natjecanja, brončanoga sjaja.

Pobjednik je izborio nastup na OI 2016. i novčanu nagradu u iznosu 100 000 američkih dolara.

Kvalifikacije

Europa 

Europske kvalifikacijske skupine izvučene su 7. listopada 2014. U odnosu na lani natječu se Španjolska, Turska i Francuska.

Hrvatska je prvi put nakon 2012. kad je osvojila naslov izborila nastup na završnom turniru. Nastup je osiguran pobjedom nad Francuskom 15:9 u Varaždinu 17. ožujka 2015. godine. Tri dana kasnije Hrvatska u Budvi pogotkom Sandra Sukna sa zvukom sirene pobijedila je Crnu Goru i zadržala stopostotni učinak.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Ostali kontinenti

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Završni turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Izvori 

2015
 2015